El nombre de Serafín García puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Serafín García Muñoz (nacido en 1936). Exfutbolista español.
 Serafín García (nacido en 1975). Futbolista uruguayo.